Suffragette (von englisch/französisch suffrage „Wahlrecht“) steht für:

 eine Frauenrechtlerin, siehe Suffragetten

Werktitel:
 Die Suffragette, deutscher Film von Urban Gad (1913)
 Suffragette – Taten statt Worte, britischer Film von Sarah Gavron (2015)
 Sister Suffragette, Lied der Sherman-Brüder (1964)

Siehe auch: